Собор Казанских святых — праздник Русской православной церкви. Празднуется . Установлен в 1984 году по инициативе епископа Казанского и Марийского Пантелеимона (Митрюковского). Совершается в день праздника обретения мощей святителей Гурия и Варсонофия.

Казанские святые общероссийского почитания 

 XIII век
 св.мч. Авраамий Болгарский +1229

 XIV век
 св. мч. Феодор Философ Болгарский +1323 

 XVI век
 св.мч. Иоанн Казанский +1529 
 св.мч. Петр Казанский +1552 
 св. мч. Стефан Казанский +1552 
 св.мч. Борис (Салтыков) +XVI 
 св.мч. Иаков (Евстафьев) +XVI 
 св.мч. Феодор (Чуркин) +XVI 
 св.мч. Сильван (Васильев) +XVI 
 св.мч. Феодор (Баклановский) +XVI 
 св.мч. Василий (Константинов) + 1552-53 
 св.мч. Феодор (Константинов) +XVI 
 св.мч. Димитрий (Константинов) +XVI 
 св.мч. Михаил (Кузьминский) +XVI 
 св.мч. Иоанн (Мохнев) +XVI 
 св.мч. Василий (Федоров) +XVI
 свт. Гурий архиеп. Казанский и Свияжский +1563 
 прп. Иона Казанский, в миру боярин Иоанн Застольский +после 1563
 прп. Нектарий Казанский, в миру боярин Нестор Застольский +после 1563 
 свщмч. Герман архиеп. Казанский и Свияжский +1567
 свт. Варсонофий еп.Тверской, Казанский чудотворец +1567

 XVII век 
 свт. Гермоген, патриарх Московский +1612

 XX век
 сщмч. Кирилл (Смирнов) митр. Казанский +1937
 сщмч. Иоасаф (Удалов), епископ Чистопольский +1937
 сщмч. Амвросий еп. Свияжский +1918

 Преподобномученики Зилантовы:
 архим. Сергий (Зайцев) +1918 
 иером. Лаврентий (Никитин) +1918 
 иером. Серафим (Кузьмин) +1918 
 иеродиак. Феодосий (Александров) +1918 
 мон. Леонтий (Каргин) +1918 
 мон. Стефан +1918 
 посл. Георгий (Тимофеев) +1918 
 посл. Сергий (Галин) +1918 
 посл. Илларион (Правдин) +1918 
 посл. Иоанн (Сретенский) +1918

 Новые Преподобномученики Раифские:
 иером. Иосиф (Гаврилов) +1930 
 иером. Сергий (Гуськов) +1930 
 иером. Антоний (Чирков) +1930 
 иером. Варлаам (Похилюк) +1930 
 иером. Иов (Протопопов) +1930 
 посл. Петр (Тупицын) +1930

 прпмчц. Маргарита, настоятельница  Мензелинского женского монастыря св. Пророка Илии +1918

 Приходские священники:
 сщмч. иер. Димитрий Шишокин, настоятель Троицкой церкви при губернской тюрьме +1918
 сщмч. иер. Филарет Великанов, эконом Михаило-Архангельской академической церкви Казанской Духовной Академии +1918
 сщмч. иер. Даниил Дымов, священник церкви села Верхний Услон +1918
 сщмч. иер. Феодор Гидаспов, настоятель Пятницкой церкви г. Казани, законоучитель Пятницкой церковно-приходской школы +1918
 сщмч. иер. Владимир Фиалковский, протоиерей Тихвинской церкви в Вознесенском +1934?
 сщмч. иер. Иоанн Богоявленский, священник Макариевской церкви г. Казани +1918
 сщмч. иер. Константин Далматов, протоиерей Софийской церкви +1918
 сщмч. иер. Василий Львович Агатицкий, священник Троицкого собора г. Тетюш +1918
 сщмч. иер. Леонид Евстафьевич Скворцов, священник Софийского собора г. Лаишева +1918
 сщмч. иер. Константин Сергеев, священник села Кутуш Чистопольского уезда +1918
 сщмч. иер. Василий Афанасьевич Лузин, священник села Абдей. Убит вместе со священником Николаем Приклонским +1918
 сщмч. иер. Николай Неофитович Приклонский, священник села Абдей +1918
 сщмч. иер. Леонид Поликарпов, священник из Мамадышского уезда +1918
 сщмч. иер. Михаил Николаевич Мансуров, протоиерей села Кукмор Мамадышского уезда +1918
 сщмч. иер. Андрей Брагин, священник села Чирки-Бебкеевы Тетюшского уезда+1918
 сщмч. иер. Павел Михайлович Михайлов, священник Мамадышского Троицкого собора +13 марта 1919
 сщмч. иер. Михаил Вотяков, настоятель Свято-Троицкой церкви села Чистопольские Выселки +1931

 мч. Александр Сергеевич Верижский, студент Казанской Духовной Академии +1918

Местночтимые святые 

 XVII век
 свт. Ефрем, митрополит Казанский и Свияжский +1608

 XX век
 прп. Гавриил (Зырянов) Седмиезерный +1915
 прп. Александр (Орудов) Седмиезерный +1961

Подвижники благочестия 

 XVI век
 игум. Мавра (дев. Матрона Даниловна Онучина)

 XVII век
 свт. Епифаний Иерусалимский (Архиепископ Иерусалимский в Казани) +около 1606
 ин. Анисия (Седмиезерная) (подвижница, упоминаемая еще в "Сказании..." XVII века.) после+1644
 ин. Евфимий Седмиезерный (осн. Седмиезерной пуст.) +1648
 игум. Филарет Раифский (осн. Раифской пустыни) +1665

 XVIII век
 свт. Арсений Андрузский («Андружския епархии Пелопонскаго острова»)+1706
 архиеп. Вениамин (Пуцек-Григорович)  Казанский и Свияжский +1785

 XIX век
 архиепископ Антоний (Амфитеатров) Казанский и Свияжский, почётный член Петербургской академии наук +1879
 Ильминский, Николай Иванович, востоковед, педагог-миссионер, библеист, член-корреспондент Академии Наук. Известен как разработчик миссионерско-просветительской «системы Н. И. Ильминского» и «алфавита Н. И. Ильминского» +1891

 XX век
 архиеп. Димитрий (Самбикин) Казанский и Свияжский +1908 
 игуменья Ангелина, последняя настоятельница казанского Троице-Федоровского монастыря (Алексеева Анна Степановна, р.1884 — +21.12.1937)
 архиеп. Сергий (Королёв) Казанский и Чистопольский +1952
 иеросхим. Серафим (Кошурин) Седмиезерный +1969

См. также 
 Казанская епархия
 Православные храмы Казани

Литература 
Трубачёв А. Казанские святые Петр и Стефан (к 425-летию со дня мученической кончины) // Журнал Московской Патриархии. М., 1977. №8 (ЖМП)
Житие святых Гурия и Варсонофия // Творения святейшего Гермогена, патриарха московского и всея России. – М., 1912
Любарский П. Сборник древностей казанской епархии. - Казань, 1868
Журавский А. В. Во имя правды и достоинства Церкви. М., 2004

Примечания

Ссылки 
 Журавский А. Казанские новомученики
 Жития казанских святых на сайте КДС
 Липаков Е.В. Архипастыри Казанские 1555-2007 на сайте КДС
 Список казанских святых на официальном сайте епархии
 Список почитаемых казанских подвижников благочестия на официальном сайте епархии
 Месяцеслов Казанской епархии
 Фотографии утраченных храмов на сайте oldkazan.narod.ru

Списки:Православие
К